Населённые пункты:
 Криничная — деревня в Гродненском районе Гродненской области (Белоруссия).
 Криничная — деревня в Городокском районе Витебской области (Белоруссия).
 Криничная — посёлок городского типа в Донецкой области (Украина).

Горы:
 Криничная — гора на юге Приморского края (Россия).

Реки:
 Криничная — приток Ворсклы, река в Сумской области (Украина).
 Криничная — приток Мельгуновки, река в Приморском крае (Россия).

Фамилия:
 Криничная, Неонила Артёмовна — доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Карелия, заслуженный деятель науки РФ, исследователь преданий и мифологических рассказов.

Другоеː 
 Криничная — ж/д станция в Донецкой области (Украина).
 Криничная улица — название улицы в нескольких городах Белоруссии и Украины.

См. также 
 Криничное